Una assicurazione diretta è un'assicurazione che vende i propri prodotti assicurativi senza l'ausilio delle agenzie, ma tramite canali diretti, come internet e telefono.

Una assicurazione virtuale o assicurazione on line (termine più usato a livello pubblicitario perché più rassicurante, a volte viene anche usato il termine diretta) è una sottospecie delle assicurazioni dirette. 

Assicurazione diretta ed assicurazione virtuale sono oggi sinonimi ed esprimono una vendita effettuata prevalentemente tramite il canale internet.

Tuttavia anche le assicurazioni dirette oggi possono essere intermediate dagli "aggregatori di assicurazioni", broker on line che sono tra strumenti di distribuzione e leve di marketing e pubblicità per le compagnie. Si differenziano dal comparatore di assicurazioni che solitamente è una entità esterna alle compagnie assicurative e svolge attività di confronto tra le stesse senza influire in alcun modo sulle polizze da generare.

Voci correlate  
Banca diretta
Banca virtuale
Broker assicurativo

Compagnie di assicurazioni